Název České Hamry má více sídel:
 České Hamry (Strážov), část města Strážov v okrese Klatovy
 České Hamry (Vejprty), část města Vejprty v okrese Chomutov